Gesolei steht für:

 GeSoLei, Große Ausstellung Düsseldorf 1926 für Gesundheitspflege, soziale Fürsorge und Leibesübungen
 Gesolei (Elsdorf), abgebaggerte Siedlung von Elsdorf (Rheinland), benannt und errichtet nach der GeSoLei, umgesiedelt nach Neu-Etzweiler